По́ццо () — итальянская фамилия:

 Поццо, Андреа (1642—1709) — итальянский живописец и архитектор.
 Поццо, Витторио (1886—1968) — итальянский футбольный тренер.
 Поццо, Гвидо (род. 1951) — итальянский куриальный прелат.
 Поццо ди Борго — корсиканский дворянский род:
 Поццо ди Борго, Карл Осипович (1764—1842) — политический деятель, дипломат на русской службе.

Двойная фамилия 
 Тургенева-Поццо, Наталья Алексеевна (1890—1966) — русская художница и скульптор, антропософ.

См. также 
 даль Поццо
 Поццо-д’Адда
 Барчеллона-Поццо-ди-Готто